Il doppio del torneo di tennis San Diego Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario che hanno battuto in finale Ginger Helgeson-Nielsen e Rachel McQuillan 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (Campionesse)
 Gigi Fernández /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis /  Nathalie Tauziat (secondo turno)

 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale)
 Jill Hetherington /  Shaun Stafford (semifinali)
 Sabine Appelmans /  Natalija Medvedjeva (primo turno)
 Ginger Helgeson-Nielsen /  Rachel McQuillan (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1994